|}

Linia CF Ploiești Sud – Târgoviște este o cale ferată secundară din România, neelectrificată, simplă pe distanța Ploiești Vest – Teiș Hm. și dublă pe distanțele Ploiești Sud – Ploiești Vest și Teiș Hm. – Târgoviște. Linia a fost inaugurată la 29 iunie 1946. La data de 14.01.2012, linia a fost închisă traficului de călători din cauza nerentabilității acestuia, rămânând deschisă doar pentru traficul de marfă. La data de 15.10.2015, operatorul feroviar privat Transferoviar Călători a reluat circulația trenurilor de pasageri pe această rută. În prezent, circula 1 pereche de trenuri in fiecare zi a săptămânii, traficul de marfa fiind, de asemenea, redus.

Ploiești Sud - Târgoviște